Schübel bezeichnet:

 Schübel Motorsport, ein deutsches Motorsportteam
 Schübel (Günzach), Ortsteil der Gemeinde Günzach, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Schübel (Tettnang), Weiler der Stadt Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Schübel ist der Familienname folgender Personen:

 Erhardt Schübel (1901–1945), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Isabel Schübel-Pfister (* 1974), deutsche Juristin und Bundesrichterin am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig
 Karl Schübel (1904–2000), deutscher Politiker
 Rolf Schübel (* 1942), deutscher Filmregisseur und Autor
 Theodor Schübel (1925–2012), deutscher Schriftsteller